Arsames — filho de Ariarâmenes, e pai de Histaspes, o pai de Dario I

 Arsames I de Comagena — rei de Comagena, Armênia e Sofena

Desambiguações de história